Alan Chugajew ist der Name folgender Personen:

* Alan Anatoljewitsch Chugajew (* 1989), russischer Ringer (griechisch-römischer Stil)
 Alan Lawrentjewitsch Chugajew (* 1990), russischer Ringer (Freistil)